Мока (англ. Moka; італ. Moka; ісп. Moca):
 Мока - різновид кави «арабіка».
 Мока - назва гейзерної кавоварки.
 Мока - місто і муніципалітет в Домініканській Республіці, столиця провінції Еспаят.
 Мока - округ Маврикію, розташований в центрі острова Маврикій.
 Мока - місто в Пуерто-Рико.